Hogner är en svensk släkt, vars äldste kände stamfar var Lars Andersson, bonde på Alkorp i  Viby socken, Östergötland. Hans son, ryttaren för rusthållet Stora Harg i Vikingstads socken Anders Larsson (född 1753) antog släktnamnet Hugner. Namnet ändrades av dennes son, stadsbyggmästaren i Linköping Per Hogner (1781–1852). Per Hogner var farfar till Ernst, Richard och Gudmar Hogner.

Till släkten har bland annat hört:

 Einar Hogner
 Ernst Hogner
 Gudmar Hogner
 Nils Hogner
 Richard Hogner

Referenser